Bárcenas de Espinosa, localitat a la província de Burgos, comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya) 
 Cas Bárcenas, cas de corrupció política que investigà el delicte de finançament il·legal del Partit Popular a Espanya
 Édgar Yoel Bárcenas (Colón, 1993), jugador de futbol panameny
 Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1957), polític espanyol que fou gerent (1982-1987, 1993-2008) i posteriorment tresorer (2008-2009) del Partit Popular, així com senador del Partit Popular per Cantàbria (2004-2010)